Президентът на Южна Корея () е държавен глава и ръководител на правителството на Република Корея. Избира се пряко с петгодишен мандат. На 10 май 2022 в длъжност стъпва Юн Сук-йол от Силата на Народа .

 
Списъци на заемали длъжности